

Nomes 
 Susan Archer Weiss, poeta norte-americana
 Susan Atkins, assassina norte-americana
 Susan B. Anthony, ativista norte-americana
 Susan Barrantes, aristocrata britânica
 Susan Boyle, cantora escocesa
 Susan Cain, escritora norte-americana
 Susan Cooper, escritora britânica
 Susan Downey, produtora norte-americana
 Susan Estrada, cientista da computação norte-americana
 Susan Floyd, atriz norte-americana
 Susan Hampshire, atriz britânica
 Susan Powell, ciclista astrauliana

Outros 
 Susan Calvin, personagem de Isaac Asimov
 Susan Delgado, personagem de Stephen King

 

Desambiguações de antropônimos